Damesme était le nom donné,  à l'époque de la colonisation française, à la ville d'Aïn el Bia en Algérie.

 Édouard Damesme (1807-1848), officier général français.
 Louis-Emmanuel-Aimé Damesme (1757-1822), architecte français.

 Rue Damesme, rue du  de Paris nommée en l'honneur d'Édouard Damesme.